Сан-Пьеро () может означать:

 Сан-Пьеро-а-Сьеве — упразднённая коммуна в Италии, в регионе Тоскана, в провинции Флоренция
 Сан-Пьеро-Патти — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Мессина

См. также 

 Сан-Пьетро
 Пьеро (значения)